Mitja Sotlar, slovenski hokejist, * 17. oktober 1979, Jesenice.

Sotlar, ki igra na položaju branilca, je kot član slovenske reprezentance nastopil na treh svetovnih prvenstvih. Večino kariere je igral za klub HK Acroni Jesenice, krajši čas pa tudi za HK Jesenice Mladi, HK Kranjska Gora in HC Milano. V sezoni 2010/11 je bil član kluba HK Partizan, kjer je bil glavni trener Pavle Kavčič, od sezone 2011/12 pa HDK Maribor.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 3
| 3
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 19
| 0
| 2
| 2
| +7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 3
| 3
| 6
| +13
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 21
| 4
| 10
| 14
|
| 30
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 2
| 1
| 3
|
| 20
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 2
| 6
| 8
|
| 18
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 21
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 21
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 7
| 4
| 11
|
| 16
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +2
| 8
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 25
| 6
| 6
| 12
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 38
| 2
| 3
| 5
| 0
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 11
| 0
| 7
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 29
| 2
| 1
| 3
| +7
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 6
| 5
| 4
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| HC Milano
| Italijanska 2. liga
| 08/09
|
| 32
| 5
| 5
| 10
|
| 48
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|-
| HC Milano
| Italijanska 2. liga
| 09/10
|
| 34
| 5
| 9
| 14
|
| 52
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 14
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 396
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | +29
| bgcolor="#7FFF00" | 398
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HC Milano
Hokejisti HK Partizan Beograd
Hokejisti HDK Maribor
Jeseniški športniki